Theodorus van Swinderen (1784-1851), hoogleraar
 Theodorus van Swinderen (1815-1861), burgemeester